Bob Morrison (ang. The Bob Morrison Show, 1994) – australijski serial komediowy.

Emisja 
Jego światowa premiera odbyła się 22 lutego 1994 r. na kanale Nine Network. Ostatni odcinek został wyemitowany 16 sierpnia 1994 r. W Polsce serial nadawany był dawniej na kanale TVP1.

Obsada 
 Andy Anderson jako Steve Morrison (wszystkie 26 odcinków)
 Nikki Coghill jako Lizzy Morrison (26)
 Christopher Lyons jako Ben Morrison (26)
 Elissa Elliot jako Maxine Morrison (26)
 Matt Day jako Jake Duffy (26)
 Stig Wemyss jako Bob (głos: 26 odcinków)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Australijskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1994
Seriale telewizyjne zakończone w 1994